ASIC pode ser:

 ASIC Application-specific integrated circuit
 ASIC (linguagem de programação), ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para linguagem de programação derivada do BASIC

Desambiguação